Lithoglyptes är ett släkte av kräftdjur. Lithoglyptes ingår i familjen Lithoglyptidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rankfotingar
Lithoglyptes